Isserlin ist der Familienname folgender Personen: